Cara a cara puede referirse a:

Cara a cara (película de 1967) (1967), película italo-española de Sergio Sollima.
Cara a cara (película de 1976) (1976), película sueca de Ingmar Bergman.
Cara a cara (telenovela) (1983), serie televisiva argentina.
Cara a cara / Face/Off (1997), película estadounidense.
Cara a cara / Face Off (serie de televisión) (2011), reality show estadounidense de la compañía de cable Syfy.Cara a cara (álbum de Marcos Vidal) (1996), álbum musical de Marcos Vidal.Cara a cara con el cuervo (2015)  episodio de la serie británica Doctor Who.Cara a cara (1967), película brasileña de Júlio Bressane.
Cara a cara (1996), álbum musical de Kairo & Magneto.Cara a cara (1979), serie televisiva brasileña.Cara a cara (1982), serie televisiva venezolana.Cara a cara (1999), serie televisiva española.Cara a cara (1999), programa chileno de entrevistas.Cara a cara (1967), novela de detectives de Elley Queen.Cara a cara (2018), noticiero de análisis político de TV Perú.Cara a Cara'', programa periodístico dirigido y conducido por Darío Arizmendi y producido por Caracol Televisión.

Enlaces externos